Николай Александрович Кузнецов () — российский трековый и профессиональный шоссейный велогонщик. Участник летних Олимпийских игр 1992 года. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1996 года в командной гонке преследования. Родной брат теннисистки Светланы Кузнецовой.

Победы на треке 
 1991
  Чемпионат мира, командная гонка преследования, юниоры — 1-ое место
 1996
  Олимпийские игры, командная гонка преследования — 2-ое место

Семья 
Отец Александр Кузнецов — советский и российский тренер по велоспорту. Мать Галина Царёва — 6-кратная чемпионка мира по велогонкам и обладательница 20 мировых рекордов, заслуженный мастер спорта СССР. Младшая сестра Светлана Кузнецова — известная теннисистка.

Примечания

Ссылки 
 
 

Велогонщики СССР
Велогонщики России
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1992 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1996 года